Сельское поселение Городецкое — сельское поселение в составе Кичменгско-Городецкого района Вологодской области.
Центр — село Кичменгский Городок.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в состав Городецкого сельсовета входили село Кичменгский Городок, деревни Ананино и Крохалево.

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» образовано Городецкое сельское поселение, в его состав вошли:
 Городецкий сельсовет (ОКАТО 19 230 808, 3 населённых пункта),
 деревни Замостовица, Княжигора, Подол, Раменье, Решетниково, Торопово, Ушаково Кичменгского сельсовета (ОКАТО 19 230 822).

1 января 2014 года к Городецкому сельскому поселению были присоединены Трофимовское, Сараевское, Захаровское, Шонгское сельские поселения.

География 
Расположено на западе района. Граничит:
 на юге и востоке с Кичменгским сельским поселением,
 на севере со Стреленским и Опокским сельскими поселениями Великоустюгского района,
 на западе с Нюксенским и Городищенским сельскими поселениями Нюксенского района,
 на юго-западе с Логдузским сельским поселением Бабушкинского района, Милофановским, Зеленцовским, Аргуновским сельскими поселениями Никольского района.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 100 населённых пунктов.

Населённые пункты, упразднённые 1 февраля 2001 года:

Примечания 

Муниципальные образования Кичменгско-Городецкого района
Сельские поселения Вологодской области